Игорь Ерёмин
 Ерёмин, Игорь Алексеевич (1934—1983) — русский поэт, журналист, член союза писателей СССР.
 Ерёмин, Игорь Петрович (1904—1963) — русский советский литературовед, исследователь древнерусской и украинской литературы.